Заглавица може бити:

 Заглавица (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ
 Заглавица (Гламоч), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ